Улица Александра Конисского () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Галанова до тупика возле гаражного кооператива № 45, исторически сложившаяся местность (район) Александровка.

Нет примыкающих улиц.

История 
2-я Проектная улица — одна из четырех улиц восточнее Яловщины, что на углу улиц 1 Мая и Маресьева была проложена для индивидуального жилищного строительства.

19 апреля 2013 года 2-я Проектная улица была переименована на улицу Короткова — в честь советского государственного и партийного деятеля (Первый секретарь Черниговского городского комитета в 1950-1960 годы) Фёдора Ивановича Короткова, согласно Решению Черниговского городского совета 31 сессии «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»).

19 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь украинского поэта, уроженца Черниговщины  Александра Яковлевича Конисского, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 54-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Улица пролегает в северном направлении с небольшим уклоном на восток, параллельно улицам Лазаря Барановича и Героев Крут. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой, застроена частично. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. —  
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова